Il Campionato jugoslavo di scacchi è stato un torneo che si è svolto in Jugoslavia dal 1935 al 1991 per determinare il campione nazionale di scacchi. A partire dal 1947 si è svolto anche il campionato femminile.

Nel 1992 la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia si dissolse per dare vita a vari paesi indipendenti: Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Repubblica Federale di Jugoslavia (dal 2003 Serbia e Montenegro), Slovenia. In seguito si sono svolti i campionati nazionali di tali paesi.

Albo d'oro

Campionato femminile

Note

Voci correlate
 Campionato croato di scacchi
 Campionato serbo di scacchi

Jugoslavia